Northwest, l'un des quadrants partageant la ville de Washington.
 Northwest, film danois de Michael Noer (2013).
 Northwest, une ville américaine située dans l'État de Caroline du Nord.